Handball-Asienmeisterschaft bezeichnet die folgenden Wettbewerbe:

 Handball-Asienmeisterschaft der Männer
 Handball-Asienmeisterschaft der Frauen